

Cinema 
Medved' – film del 1938 diretto da Isidor Markovič Annenskij

Geografia
Medved' – isola russa nel mare di Barents

Persone
Aleksandr Vasil'evič Medved' (1937) – ex lottatore sovietico, specializzato nella lotta libera
Dirk Medved (1968) – ex calciatore belga, di ruolo difensoree
Fëdor Medved' o Ferenc Medvigy (1943-1997) – calciatore sovietico, dal 1991 ucraino di origine ungherese, di ruolo centrocampista
Igor Medved (1981) – ex saltatore con gli sci sloveno
Klemen Medved (1988) – calciatore sloveno, di ruolo difensore
Tomáš Medveď (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco di ruolo attaccante

Pagine correlate 

Medvedev